Баните:

 Баните — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Баните.
 Баните — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области.